Протагони́ст (:  «первый» +  «состязаюсь»,  «борец») — главный герой, центральное действующее лицо, актёр, играющий главную роль в произведении и т. д. Противопоставляется антагонисту.

Впервые введён в действие трагедии в 534 году до н. э., когда в Афинах выступил со своим хором «отец аттической трагедии» Феспис.

В более общем смысле, протагонистом часто называют главного героя сюжета литературного произведения, компьютерной игры или фильма. Протагонист не всегда бывает положительным героем: существует также антигерой, то есть протагонист с отрицательными чертами.

Ложный протагонист 
В 1960 году на киноэкраны вышли фильмы «Психо» и «Приключение», шокировавшие зрителей внезапным исчезновением главного героя в начале фильма. Подобный персонаж может быть определён как «ложный протагонист».

См. также 
 Антагонист
 Дейтерагонист
 Тритагонист
 Персонаж
 Литературный герой

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Театр